Фредди Боат (; род. 6 мая 1991, Лондон) — английский актер, наиболее всего известный по роли Алекса О’Коннелла в фильме «Мумия возвращается». В настоящее время — специалист по маркетингу и рекламе.

Биография 
Фредди родился в Лондоне. Его отец — банкир, мама же связана с продюсерством. У него есть старший брат Джек и младшая сестра Милли. Боат окончил католическую подготовительную школу имени святого Филиппа. Вместе со своими родственниками Фредди несколько лет посещал театральные курсы. Правда, его первым актерским опытом до появления в Мумия возвращается было участие в мюзикле.

Фредди прошёл кастинг на роль в фильме «Гарри Поттер и философский камень», но сделал выбор в пользу роли Алекса, поскольку был просто влюблён в первый фильм.. Он настолько хорошо изучил его, что если у кого-то из съёмочной группы возникал вопрос касаемо первой части, то он обращался к мальчику и получал более, чем исчерпывающий ответ. Однако в третьей части был заменен австралийским коллегой Люком Фордом.

Боат так же снялся в мини-сериале «Детишки» (2008 год). Он играл Джека, 14-летнего подростка, у которого проблемы с родителями. Фредди говорил, что его вживание в роль связано с тем, что у него самого родители развелись, когда он был слишком юн.

В 2010 году он сыграл молодого Генриха II в сериале «Столпы земли». У Фредди так же была небольшая роль в сериале «Обитель Анубиса».

Окончил Университет Оксфорд Брукс со степенью бакалавра искусств, проходил стажировку в крупном лондонском рекламном агентстве Red Brick Road .

Фильмография

Награды 
 Номинация на Young Artist Awards в категории «Лучший молодой актёр»

Примечания

Ссылки 
 
 Фредди Боат на Little-Stars
 Фредди Боат на Filmbug.com